Classificació internacional de malalties
 Institut Català de les Dones